

Сирдар'їнський район — адміністративна одиниця, Кизилординська область

Сирдар'їнський район — адміністративна одиниця, Сирдар'їнська область

Див. також 
 Сирдар'я (значення)